Ngailo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kayoa, ö, Maluku Utara, 
 Gunung Jojaru, berg, 

Robotskapade Indonesienförgreningar